Dans la mythologie grecque, Alcméon peut désigner :
 Alcméon fils d'Amphiaraos, un des Épigones,
 Alcméon fils de Sillos, l'ancêtre éponyme des Alcméonides d'Athènes.

Alcméon peut aussi désigner :
 Alcméon de Crotone (), un médecin grec, disciple de Pythagore ;
 Alcméon, le dernier archonte perpétuel d'Athènes.